Друйська волость — адміністративно-територіальна одиниця на території сучасної Білорусі та Литви в XIX— першій чверті XX століття:
 Друйська волость — Дісненського повіту Віленської губернії;
 Друйська волость — Новоолександрівського повіту Ковенської губернії.